Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 564 dans le monde.

 Interstate 564 aux États-Unis
 Route nationale 564 en France